Сурьяварман:

 Сурьяварман I (1001—1050) — король Кхмерской империи.
 Сурьяварман II — король Кхмерской империи (1113—1150).
 Сурьяварман (царь Тямпы) — царь Тямпы (1190—1203).